Тяжин:
 Тяжин — посёлок городского типа в Кемеровской области.
 Тяжин — железнодорожная станция в Кемеровской области.
 Тяжин (приток Кии) — река в Кемеровской области.
 Тяжин (приток Юзика)